Schafbach heißen folgende Bäche:

 Schafbach, Alternativname des Schaafbachs, rechter Zufluss der Ahr nahe Hüngersdorf (Blankenheim), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schafbach (Eberhardsbühler Bach), rechter Oberlauf des Vils-Zuflusses Eberhardsbühler Bach bei Eberhardsbühl (Edelsfeld), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schafbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbaches bei der Hammermühle, nahe Gemünden (Westerwald), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Schafbach (Feilebach), rechter Zufluss des Feilebachs, in der Talsperre Dröda bei Dröda (Weischlitz), Vogtlandkreis, Sachsen
 Schafbach (Lohsalmbach), linker Zufluss des Salm-Zuflusses Lohsalmbachs bei Meisburg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schafbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Goßmannsdorf am Main (Ochsenfurt), Landkreis Würzburg, Bayern
 Schafbach (Pentinger Bach), linker Oberlauf des Knöblinger-Bach-Zuflusses Pentinger Bach (zum Regen) bei Kuppel, Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Schafbach (Rimbach), rechter Zufluss des Weißer-Regen-Zuflusses Rimbach bei Offersdorf (Rimbach), Landkreis Cham, Bayern
 Schafbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach in Schönau (Odenwald), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafbach (Wittigbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Wittigbachs (zum Grünbach) bis zur Grenzenmühle, Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schafgraben
 Schäfbach